74-й выпуск  Дварс дор Фландерен — шоссейной однодневной велогонки по дорогам бельгийской Западной Фландрии. Гонка прошла 3 апреля 2019 года в рамках Мирового тура UCI 2019. Победу одержал нидерландец Матье Ван дер Пул из команды .

Участники 
В гонке приняли участие 25 команд: 18 команд категории UCI WorldTeam и 7 профессиональных континентальных команд.

Маршрут 

Организаторы проложили маршрут протяжённостью чуть более 180 километров. Старт гонки был в Руселаре, а финиш  в Варегем. На маршруте помимо асфальтированных подъёмов, также присутствовали брусчатые подъёмы и участки.

Ход гонки 
За 75 км до финиша гонка (отрыв и основная группа) была остановлена и продолжена в нейтрализованном режиме примерно в течение 5 км. После чего состоялся рестарт с учётом примерно 2-минутного преимущества отрыва. Ему удалось устоять перед пелотоном и добраться до финиша в составе пяти человек где они и разыграли финиш в спринтерском стиле.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 
 
 
 

Спорт в Бельгии в 2019 году
Апрель 2019 года